Dariganga (, Darjganga) steht für:
 Dariganga (Vulkanfeld) im Südosten der Mongolei
 Darjganga (Süchbaatar), Sum (Bezirk) im Süchbaatar-Aimag
 Dariganga (Mongolen), Ethnie in der Mongolei